Petra Kvitová foi a defensora do título, porém, ela perdeu para Jelena Janković na terceira rodada.

Serena Williams ganhou seu sexto título de Wimbledon e o 21° Slam na carreira, derrotando a primeira vez finalista a espanhola Garbiñe Muguruza na final, 6–4, 6–4. Ela conquistou seu segundo não-calendário Grand Slam depois de ganhar US Open de 2014, Australian Open de 2015 e Rolanda Garros de 2015.

Cabeças de Chave 

' Serena Williams (Campeã)
 Petra Kvitová (Terceira Rodada)
 Simona Halep (Primeira Rodada)
 Maria Sharapova (Semifinais)
 Caroline Wozniacki (Quarta Rodada)
 Lucie Šafářová (Quarta Rodada)
 Ana Ivanovic (Segunda Rodada)
 Ekaterina Makarova (Segunda Rodada)
 Carla Suárez Navarro (Primeira Rodada)
 Angelique Kerber (Terceira Rodada)
 Karolína Plíšková (Segunda Rodada)
 Eugenie Bouchard (Primeira Rodada)
 Agnieszka Radwańska (Semifinais)
 Andrea Petkovic (Terceira Rodada)
 Timea Bacsinszky (Quartas-de-finais)
 Venus Williams (Quarta Rodada)

<ol start="17">
 Elina Svitolina ''(Segunda Rodada)
 Sabine Lisicki ''(Terceira Rodada)
 Sara Errani ''(Segunda Rodada)
 Garbiñe Muguruza ''(Final)
 Madison Keys ''(Quartas-de-finais)
 Samantha Stosur ''(Terceira Rodada)
 Victoria Azarenka ''(Quartas-de-finais)
 Flavia Pennetta ''(Primeira Rodada)
 Alizé Cornet ''(Segunda Rodada)
 Svetlana Kuznetsova ''(Segunda Rodada)
 Barbora Strýcová ''(Primeira Rodada)
 Jelena Janković ''(Quarta Rodada)
 Irina-Camelia Begu ''(Terceira Rodada)
 Belinda Bencic ''(Quarta Rodada)
 Camila Giorgi ''(Terceira Rodada)
 Caroline Garcia ''(Primeira Rodada)

Draw

Finais

Metade Superior

Seção 1 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Primeira Rodada
| RD2=Segunda Rodada
| RD3=Terceira Rodada
| RD4=Quarta Rodada

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= S Williams
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= M Gasparyan
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= T Babos
| RD1-score03-1=77
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= P Cetkovská
| RD1-score04-1=64
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= D Hantuchová
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= D Cibulková
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=0
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= H Watson
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=8
| RD1-seed08=32
| RD1-team08= C Garcia
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=19
| RD1-team09= S Errani
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=5
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=
| RD1-team10= F Schiavone
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=1

| RD1-seed11=
| RD1-team11= A Krunić
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= R Vinci
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= M Erakovic
| RD1-score13-1=65
| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Y Putintseva
| RD1-score14-1=77
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= M Brengle
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=16
| RD1-team16= V Williams
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= S Williams
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= T Babos
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= D Hantuchová
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= H Watson
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=19
| RD2-team05= S Errani
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=77
| RD2-score05-3=2
| RD2-seed06=
| RD2-team06= A Krunić
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=62
| RD2-score06-3=6

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Y Putintseva
| RD2-score07-1=65
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=16
| RD2-team08= V Williams
| RD2-score08-1=77
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= S Williams
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=7
| RD3-seed02=
| RD3-team02= H Watson
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=5

| RD3-seed03=
| RD3-team03= A Krunić
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=16
| RD3-team04= V Williams
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= S Williams
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2='''6
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=16
| RD4-team02= V Williams
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3=
}}

Seção 2
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Primeira Rodada
| RD2=Segunda Rodada
| RD3=Terceira Rodada
| RD4=Quarta Rodada

| RD1-seed01=9
| RD1-team01=
| RD1-score01-1=2
| RD1-score01-2=0
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= J Ostapenko
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= A Dulgheru
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= K Mladenovic
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= K Flipkens
| RD1-score05-1=0
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=
| RD1-team06= A Beck
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=4

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= A Kontaveit
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=23
| RD1-team08= V Azarenka
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=30
| RD1-team09= B Bencic
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=
| RD1-team10= T Pironkova
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=3

| RD1-seed11=
| RD1-team11= V Diatchenko
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=5
| RD1-seed12=
| RD1-team12= A-L Friedsam
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=7

| RD1-seed13=
| RD1-team13= A Van Uytvanck
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Y Xu
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= A Ivanovic
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=WC
| RD2-team01= J Ostapenko
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= K Mladenovic
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= K Flipkens
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=23
| RD2-team04= V Azarenka
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=30
| RD2-team05= B Bencic
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=
| RD2-team06= A-L Friedsam
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2='''6
| RD2-score06-3=0

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07={{nowrap| B Mattek-Sands}}
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= A Ivanovic
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=
| RD3-team01= K Mladenovic
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=23
| RD3-team02= V Azarenka
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=30
| RD3-team03= B Bencic
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2='''7
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=5
| RD3-score04-2=5
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=23
| RD4-team01=

Seção 3

Seção 4

Metade Inferior

Seção 5

Seção 6

Seção 7

Seção 8

Ligações externas
Site oficial

S
Torneio de Wimbledon - Simples feminino